Comuna 2 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 2 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 2 de Cali, Colombia.
 Comuna 2 de Duitama, Colombia.
 Comuna 2 de Tunja, Colombia.
 Comuna 2 de Soacha, Colombia.
 Comuna 2 de Neiva, Colombia.
 Comuna 2 de Medellín, Colombia.